Irineu Joffily (jornalista), jornalista, historiador e político da Paraíba, (1843 — 1902), pai de
Irineu Joffily (político), político da Paraíba, (1886 — 1964).